Bunter Hund steht für

 das Internationale Kurzfilmfest in München
 den Titel eines Studioalbums von Reinhard Mey aus dem Jahr 2007, siehe Bunter Hund
 einen Skatbegriff, siehe Liste von Skatbegriffen
 die Kinderliteraturzeitschrift Der Bunte Hund von Beltz & Gelberg
 Bunte Hunde, Film von Lars Becker aus dem Jahr 1995
 ein unregelmäßig gefärbtes Stück Kunststoffspritzguss aus der Farbumstellung einer Serienproduktion